Římská říše může označovat:
 Římská říše (27 př. n. l.–395)  – římské císařství, Imperium romanum, starověký stát, nástupce římské republiky
 Západořímská říše (395–476) – západní část rozdělené římské říše s centrem v Římě
 Východořímská říše (330/395–1204, 1261–1453) – Byzantská říše, část rozdělené říše s centrem v Konstantinopoli
 Karolínská říše (800–924) – franská říše po korunovaci Karla Velikého v Římě na císaře obnovené říše
 (Svatá) říše římská (962–1806) – křesťanská říše, která sdružovala většinu německy mluvící a některých přilehlých zemí; odtud později nazývaná Svatá říše římská národa německého

filmy
 Pád římské říše – americký film z roku 1964 se Sofií Lorenovou

Související články 
 Řím (rozcestník)